Grotesk steht für:
grotesk, sonderbar
Grotesk (Schrift)
Siehe auch:
Grotesque
Groteske (Begriffsklärung)